Völker oder Voelker ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Völker ist ein Rufname und eine Variante zu Volker.

Namensträger 

 Alexandra Völker (* 1986), deutsche Comiczeichnerin
 Carl Voelker (1848–1911), deutscher Generalleutnant
 Cornelius Völker (* 1965), deutscher Maler
 Dietrich Voelker (1911–1999), deutscher Mathematiker
 Dominik Völker (* 1978), deutscher Basketballspieler
 Elke Voelker (* 1968), deutsche Organistin, Kirchenmusikerin und Musikwissenschaftlerin
 Ernst Joachim Völker (* 1934), deutscher Akustiker
 Florian Völker (* 1991), deutscher Volleyballspieler
 Franz Völker (1899–1965), deutscher Sänger (Tenor)
 Franz Völker (Geistlicher) (1912–2007), deutscher Pfarrer
 Gerd Völker (* 1942), deutscher Schwimmer
 Gerhard Völker (1905–1972), deutscher Politiker (FDP)

 Günter Völker (1935–2020), deutscher Versicherungsmanager und Aufsichtsratsvorsitzender
 Gustav Völker (1889–1974), deutscher Heraldiker

 Heidi Voelker (* 1969), US-amerikanische Skirennläuferin
 Heinrich Völker (1900–1975), deutscher Politiker (SPD)
 Jan Colin Völker (* 1998), deutscher Badmintonspieler
 Janine Völker (* 1991), deutsche Volleyballspielerin
 Joachim Völker (* um 1955), deutscher Badmintonspieler
 Joe Völker (* 1969), deutscher Pianist, Arrangeur und Chorleiter
 Julian Völker (* 1993), deutscher American-Football-Spieler

 Klaus Völker (* 1938), deutscher Theaterhistoriker, Dramaturg und Publizist
 Klaus Völker (Mediziner) (* 1948), deutscher Sportmediziner und Hochschullehrer
 Klaus-Dieter Völker (* 1937), deutscher Politiker (CDU)
 Kurt Völker (1891–1972), deutscher Maler und Grafiker
 Margret Völker (* 1966), deutsche Schauspielerin
 Martin A. Völker (* 1972), deutscher Autor, Kulturwissenschaftler und Ästhetiker
 Neithardt Völker (1933–2022), deutscher Politiker (SPD)

 Paul-Gerhard Völker (1937–2011), deutscher germanistischer Mediävist, politischer Aktivist und Marxist
 Peter Völker (1944–2016), deutsches Mordopfer, siehe Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche 
 Renate Völker (* 1953), deutsche Journalistin und Autorin
 Ronald Völker (* 1984), deutscher RC-Rennfahrer
 Sabine Völker (* 1973), deutsche Eisschnellläuferin
 Sandra Völker (* 1974), deutsche Schwimmerin
 Sven Voelker (* 1974), deutscher Grafikdesigner
 Thies Völker (* 1956), deutscher Sachbuchautor
 Ursula Völker, deutsche Schauspielerin
 Ute Völker (* 1963), deutsche Akkordeonistin
 Walther Völker (1896–1988), deutscher evangelischer Theologe  
 Wilhelm Völker (1811–1873), deutscher Maler
 Willi Völker (1906–1946), deutscher Fußballspieler
 Willy Völker (1889–1972), deutscher Fußballspieler

Siehe auch 
 Volk, Gruppen von Menschen
 Völcker
 Voelkner
 Felker (amerikanisierte Variante)

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname